Shazam oder Shazam! steht für:

 Shazam (Dienst), Musik-Identifikationsdienst für Mobiltelefone und Smartphones
 Shazam, Album von The Move (1970)
 Shazam, Figur der Comicserie Captain Marvel, siehe Captain Marvel (DC Comics) #Shazam
 Shazam!, US-amerikanische Fernsehserie, siehe Captain Marvel (DC Comics) #Adaptionen
 Shazam! (Film), US-amerikanischer Film von David F. Sandberg (2019)
 Shazam! Fury of the Gods, US-amerikanischer Film von David F. Sandberg (2023)